Руслан Рафикович Амиров (14 октября 1990) — киргизский футболист, вратарь клуба «Алга». Выступал за сборную Киргизии.

Карьера

Клубная карьера 
Начинал взрослую карьеру в клубах «Кант-77» и «Абдыш-Ата» в высшей лиге Киргизии. В составе «Абдыш-Аты» становился серебряным призёром чемпионата (2008, 2009, 2010), а в 2011 году — бронзовым призёром чемпионата и обладателем Кубка Киргизии.

В 2012 году выступал в первой лиге Казахстана за «Лашын» (Каратау), а в 2014 году — за «Гефест» (Сарань).

С 2014 года играет за бишкекскую «Алгу», из которой несколько раз ненадолго уезжал в зарубежные клубы — в сезоне 2015/16 в турецкий «Туранспор» (Анкара), а в начале 2017 года — в мальдивский «Юнайтед Виктори». В составе «Алги» — бронзовый призёр чемпионата Киргизии 2016 года.

Карьера в сборной 
Выступал за молодёжную сборную Киргизии. Участник Кубка Содружества 2012 года, сыграл на турнире 3 матча.

В национальной сборной Киргизии дебютировал 23 июля 2011 года в отборочном матче чемпионата мира против Узбекистана (0:4), заменив на 47-й (по другим данным, на 74-й) минуте Владислава Волкова, и за оставшееся время пропустил три гола. Всего за сборную в 2011—2013 годах сыграл 5 матчей, из них 4 — не полностью. Продолжал вызываться в сборную и позднее, но более на поле не выходил.

Личная жизнь 
Отец, Рафик Гаязович (род. 1965) — футбольный тренер. Есть два брата: старший Ильдар (род. 1987) — футболист сборной Киргизии, нападающий; младший брат Тимур (род. 2004).

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Киргизии
Игроки сборной Киргизии по футболу
Игроки ФК «Кант-77»
Игроки ФК «Абдыш-Ата»
Игроки ФК «Лашын»
Игроки ФК «Гефест»
Игроки ФК «Алга»